Die Esso Flanders Open 2000 fanden vom 29. Februar bis 4. März 2000 in Antwerpen, Belgien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00 und war mit 65.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Vorjahressieger Jonathon Power schied in der ersten Runde gegen Joseph Kneipp aus. Das Finale bestritten Peter Nicol und Ahmed Barada, das Nicol mit 15:14, 15:5 und 3:0 gewann, nachdem Barada zu Beginn des dritten Satzes verletzungsbedingt aufgab.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1999/00
2000